Relatório Mitchell (Mitchell Report) se refere a dois documentos compilados pelo senador americano George Mitchell:

 Relatório Mitchell (conflito árabe-israelense)
 Relatório Mitchell (beisebol)

Desambiguação